Сенат Иллинойса () — верхняя палата Генеральной ассамблеи Иллинойса, законодательная ветвь власти правительства штата. Образован первой конституцией Иллинойса, принятой в 1818 году.

В состав сената входят 59 сенаторов, по одному от каждого избирательного округа. Выборы сенаторов производятся посредством голосования населения. Конституцией штата, принятой в 1970 году, все члены сената разделяются на три группы, в каждой группе есть один двухлетний срок и два четырёхлетних в десятилетии между переписями населения. Это позволяет на очередных выборах обновлять сенат примерно на 1/3 или 2/3, а не полностью. Полная противоположность — Палата представителей Иллинойса, где все 118 членов каждые два года переизбираются.

Сенат Иллинойса заседает в капитолии штата в Спрингфилде. Первый официальный рабочий день приходится на вторую среду января нового года. В его обязанности входят принятие законопроектов, утверждение бюджета штата, подтверждение назначений на руководящие должности в департаменты штата, обработка федеральных конституционных поправок и предложения изменений конституции Иллинойса. Сенат обладает полномочиями для отмены вето губернатора, для чего требуется 3/5 голосов. Голосования членами сената осуществляются нажатием одной из трёх кнопок. Необходимо 30 голосов, чтобы принять окончательное решение в конкретном голосовании.

В текущей сессии сената преобладают члены Демократической партии.

Состав сената

Примечания 

Генеральная ассамблея Иллинойса
Ил